Medal za Odwagę (Armenia) – 
 Medal za Odwagę (Białoruś) – 
 Medal za Odwagę (Bośnia i Hercegowina) – 
 Medal za Odwagę (Czarnogóra) – 
 Medal za Odwagę (Czechosłowacja) – 
 Medal za Odwagę (Fidżi) – 
 Medal za Odwagę (Izrael) – 
 Medal za Odwagę (Jugosławia) – 
 Medal za Odwagę (Macedonia) – 
 Medal za Odwagę (Malta) – 
 Medal za Odwagę (Nowa Zelandia) – 
 Medal za Odwagę (Republika Serbska) – 
 Medal za Odwagę (Słowacja) – 
 Medal za Odwagę (Federacja Rosyjska) – 
 Medal za Odwagę (Imperium Rosyjskie) – ros. Медаль „За храбрость”
 Medal za Odwagę (Węgry) – 
 Medal za Odwagę (Włochy) – 
 Medal za Odwagę (ZSRR) – ros. Медаль «За отвагу»

Zobacz też 
 Medal „Za odwagę w pożarze” (ZSRR)
 Medal za Ofiarność i Odwagę (Polska)
 Medal za Dzielność
 Medal Waleczności
 Order za Odwagę